Het Nederlandse kampioenschap dammen 1992 werd door 14 deelnemers van 28 mei tot en met 11 juni 1992 (met als rustdagen 31 mei en 7 juni en op beide dagen een inhaalpartij) in Surhuisterveen gespeeld. 
Harm Wiersma werd kampioen met 18 punten uit 13 partijen en 2 punten voorsprong op Auke Scholma en Anton van Berkel. 

De 19-jarige debutant Anton van Berkel stond na 9 ronden verrassend bovenaan met 13 punten maar raakte zijn koppositie in de 10e ronde kwijt door een nederlaag tegen Wiersma die zijn NK-rentree maakte na zijn laatste deelname in 1981. 
Wiersma kwalificeerde zich als Nederlands kampioen voor het WK 1992 in Toulon. 
Scholma werd eveneens naar het WK afgevaardigd omdat van Berkel afzag van het spelen van een barrage voor kwalificatie wegens tentamens in de WK-periode.

Resultaten

Externe link
 Scoretabel op Toernooibase

Dammen in 1992
Nederlands kampioenschap dammen
Dammen
Dammen